Zrcadlový potok je jméno pro více potoků:

 Zrcadlový potok (přítok Borové) – levostranný přítok Borové u Borové v okrese Český Krumlov
 Zrcadlový potok (přítok Krupé) – pravostranný přítok Krupé u Starého Města v okrese Šumperk
 Zrcadlový potok (přítok Smrčinového potoka) – pravostranný přítok Smrčinového potoka u Janských Lázní v okrese Trutnov